Лига звёзд Катара 2007/2008 годов () — 36-й сезон чемпионата Катара по футболу. Чемпионский титул не смог защитить клуб «Ас-Садд». Сезон начался 9 сентября 2007 года и закончился 1 апреля 2008 года.

По итогам прошлого сезона во Второй дивизион вылетел «Аль-Ахли». Лигу пополнил клуб «Ас-Сайлия».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт лиги
 Чемпионат Катара на сайте soccerway.com
 Чемпионат Катара на сайте goalzz.com

2007/2008
Катар
Катар
Спорт в Катаре в 2007 году
Спорт в Катаре в 2008 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2007/2008